Lanternarius är ett släkte av skalbaggar. Lanternarius ingår i familjen strandgrävbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Strandgrävbaggar
Lanternarius